Győri ETO ist der Name folgender Abteilungen des ungarischen Sportvereins Győri ETO:

 Győri ETO FC, Fußball
 Győri ETO HC, Eishockey
 Győri ETO KC, Handball